

Cinema 
 Tears (Nunmul) – film del 2000 diretto da Im Sang-soo

Musica 
 Tears – girl group svizzero
 Tears – brano musicale di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli, interpretato dal Quintette du Hot Club de France
 Tears – traccia dell'album 2112 dei Rush del 1976 e reinterpretata dai Dream Theater nel 1994
 Tears – singolo degli X Japan del 1993, dall'album Dahlia
 Tears – EP dei The Crüxshadows del 2001
 Tears – singolo di Gianna Nannini del 2015
 Tears – singolo dei Clean Bandit del 2016
 Tears – album di Joseph Williams del 2017